Kalkskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalkskär (Kökar, Åland), 
 Kalkskär, Korpo, Åboland, 
 Kalkskär, Nagu, Åboland, 
 Kalkskär, Kimitoön, Åboland, 
 Kalkskär, Borgå, Nyland,

Se även
Kalkskäret
Kalskär
Kallskär
Kalvskär

Robotskapade Finlandförgreningar